Jméno a příjmení Sergej Paramonov se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Sergej Paramonov (šermíř) (* 1945) – bývalý sovětský sportovní šermíř
 Sergej Paramonov (hokejista) (* 1958) – bývalý sovětský hokejista